Antarctic Sund (Antarctica)
 Antarctic Sund (Groenland)